Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 14-én rendezték. Az aranyérmet a keletnémet Uwe-Jens Mey nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

WR: világrekord

Jegyzetek

Források 

F00500